Шевичи — два старинных дворянских рода.

Первый, ведущий начало от хорунжего и товарища коронного польского Иеремии Шевича, жалованного польским королём Августом II в 1698 г. имением Дулибий, записан в VI часть родословной книги Харьковской губернии.

Второй, сербского происхождения, восходящий к началу XVII в., записан в VI часть родословной книги Екатеринославской губернии.

Кроме того, есть ещё другие дворянские роды Шевич, более позднего происхождения.

Описание герба 
На щите, разделенном крестообразно на четыре части, изображены в первой и четвёртой части, в красном поле, две луны золотые, рогами вверх обращенные. Во второй и третьей части, в золотом поле, две десятиугольные звезды красного цвета.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: лев с загнутым хвостом. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Герб рода Шевичев внесен в Часть 2 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 132.

Известные представители 

 архимандрит Сергий (Шевич; 1903—1987).

Примечания

Литература 
 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы